Il Campeonato Brasileiro Série B 2004 è stato disputato da 24 squadre con la presenza di due squadre retrocesse dalla Série A: Fortaleza e Bahia, e due provenienti dalla Série C: Ituano e Santo André. Il Brasiliense è diventato campione ed è stato promosso in Série A insieme al Fortaleza. Mentre le squadre retrocesse in Série C sono: l'América-RN, il Remo, l'América-MG, il Joinville, il Mogi Mirim e il Londrina.

Formula 
 Prima fase: Partecipano 24 squadre che si sfidano a vicenda. Le 8 squadre con più punti in questa fase sono classificate per la seconda fase.
 Seconda fase: Le 8 classificate vengono divise in 2 gironi da 4 squadre. Le prime due di ogni gruppo si qualificano per la fase finale.
 Fase finale: Le 4 finaliste disputano un quadrangolare andata e ritorno. Le prime due vengono promosse in Série A 2005.

Classifica finale 

 Il Santo André perde 12 punti per aver schierato il difensore Valdir e l'attaccante Osmar durante le partite contro il Paulista e l'Avaí senza aver avvisato il Boletim Informativo Diário da CBF.

Campione

Confronti

Prima fase

Seconda fase

Gruppo A

Gruppo B

Fase finale 

Fonte: Bola n@ Área

Voci correlate 
 Campeonato Brasileiro Série A 2004
 Campeonato Brasileiro Série C 2004

Calcio nel 2004
2004